Tauerngold steht für:

 das Gold, das in den Hohen Tauern gewaschen wurde, siehe Tauerntäler
 Tauerngold (Unternehmen), österreichischen Schmuckhersteller und Scheideanstalt 
 Tauerngold (Fernsehfilm), Deutschland 2002
 eine prämierte Biersorte der Brauerei Schwarzach